Bengöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bengölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Bengölen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun, 
Lilla Bengölen, sjö i Norrköpings kommun, 
Stora Bengölen, sjö i Norrköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn